Ми́хал Но́йвирт (; 23 марта 1988, Усти-над-Лабем, Чехословакия) — чешский хоккеист, вратарь. Последним его клубом была «Спарта Прага».

Карьера 
Начал выступать за молодёжную команду пражской «Спарты». На драфте НХЛ 2006 года был выбран в 2 раунде под общим 34 номером командой «Вашингтон Кэпиталз». Прошёл все этапы юниорского хоккея, вплоть до попадания в НХЛ.

5 марта 2014 года «Вашингтон» обменял Нойвирта и защитника Ростислава Клеслу в «Баффало Сейбрз» на выбор в третьем раунде драфта 2015 года и вратаря Ярослава Галака.

2 марта 2015 года Нойвирт был обменен в «Нью-Йорк Айлендерс» на Чэда Джонсона и третий раунд драфта.

1 июля 2015 года Нойвирт подписал двухлетний контракт в качестве свободного агента с «Филадельфия Флайерз». 1 апреля 2017 года на 7:37 мин. первого периода игры против «Нью-Джерси Девилз» Нойвирт внезапно рухнул на лёд. Его увезли с площадки на носилках и доставили в ближайшую больницу. «Флайерз» объявили, что на следующий день он был выписан из больницы, а все тесты были нормальными. После окончания сезона 2018/19 Нойвирт покинул «Филадельфию» по окончании контракта. В предсезонных матчах он пытался получить место 2-го вратаря в «Торонто Мейпл Лифс», но из-за проблем со здоровьем у него это не получилось.

В начале 2020 года подписал контракт с клубом Чешской экстралиги «Спарта». Но из-за хронических травм, Нойвирт так и не сыграл за пражский клуб.

Карьера в сборной 
В 2005 году выступил в составе юниорской сборной Чехии на турнире World Hockey Challenge (среди команд до 17 лет), сыграл на турнире в 5 матчах. В 2006 году играл за юниорскую сборную Чехии на чемпионате мира (до 18 лет), провёл 6 матчей и стал бронзовым призером соревнований. В 2008 году получил вызов в молодёжную сборную Чехии на чемпионат мира (до 20 лет), на котором провёл 4 матча. За основную сборную Чехии на крупных турнирах дебютировал на кубке мира 2016 года.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Достижения

Командные 
Юниорская карьера

АХЛ

Международные

Личные 
Юниорская карьера

ECHL

АХЛ

Личная жизнь 
Нойвирт женат на Каролине Гудасовой, сестре своего бывшего одноклубника по «Филадельфии» Радко Гудаса. 11 сентября 2017 года у них родилась дочь Эмилия.

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 
 

Хоккеисты Чехии
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные вратари
Игроки «Плимут Уэйлерз»
Игроки «Уинсор Спитфайрз»
Игроки «Ошава Дженералз»
Игроки «Херши Беарс»
Игроки «Саут Каролина Стингрейс»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки ХК «Спарта» Прага
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Задрафтованные ХК «Вашингтон Кэпиталз»